Das Zeugenhaus steht für:
 
 Das Zeugenhaus (Buch), ein Buch von Christiane Kohl (2005)
 Das Zeugenhaus (Film), einen Fernsehfilm von Matti Geschonneck (2014)